Прива́лова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Привалова, Екатерина Петровна (1891—1977) — советский литературовед и библиограф.
 Привалова, Ирина Анатольевна (род. 1968) — советская и российская легкоатлетка.
 Привалова, Надежда Михайловна (1908—1976) — советский мультипликатор.
 Привалова, Наталья - правильно писать "На Украине и на Украину, по правилам русского языка"